Landau, családnév

Települések
 Landau an der Isar
 Landau in der Pfalz

Egyéb
 2142 Landau